

Sigle 
 Verein für Rasensport/Rasenspiele – associazione per gli sport sull'erba, nella denominazione di società sportive dei paesi di lingua tedesca
 Verein für Raumschiffahrt – società per i voli spaziali fondata in Germania nel 1927
 Visual Flight Rules – regole del volo a vista

Altro 
 Honda VFR – modello di motociclo di marca Honda